Бєлогурова — жіноча форма прізвища .

 Відомі носії 
 Бєлогурова Лариса Володимирівна (1960—2015) — радянська і російська актриса театру і кіно, спортсменка.
 Бєлогурова Маргарита Борисівна (. 1958) — лікар-гематолог, доктор медичних наук, професор.
 Бєлогурова Марія Іванівна (1917 — ?) — Герой Соціалістичної Праці.